|-
| 15201 - || 1976 UY || 31 octombrie 1976 || La Silla || 
|-
| 15202 Yamada-Houkoku ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 15203 Grishanin ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 15204 - || 1978 UG || 28 octombrie 1978 || Anderson Mesa || 
|-
| 15205 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 15206 - ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 15207 - || 1979 KD || 19 mai 1979 || La Silla || 
|-
| 15208 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 15209 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 15210 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 15211 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 15212 Yaroslavlʹ ||  || 17 noiembrie 1979 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 15213 - ||  || 31 octombrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 15214 - || 1981 DY || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15215 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15216 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15217 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15218 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15219 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15220 Sumerkin ||  || 28 septembrie 1981 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 15221 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 15222 - ||  || 24 martie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 15223 ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15224 - || 1985 JG || 15 mai 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 15225 ||  || 11 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15226 - || 1986 UP || 28 octombrie 1986 || Kleť || 
|-
| 15227 || 1986 VA || 4 noiembrie 1986 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15228 Ronmiller || 1987 DG || 23 februarie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 15229 - ||  || 22 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15230 Alona ||  || 13 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15231 Ehdita ||  || 4 septembrie 1987 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 15232 ||  || 24 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15233 - ||  || 26 noiembrie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 15234 ||  || 28 ianuarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15235 ||  || 25 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15236 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15237 ||  || 6 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15238 Hisaohori || 1989 CQ || 2 februarie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 15239 Stenhammar ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15240 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15241 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15242 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15243 ||  || 9 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 15244 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15245 ||  || 4 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15246 Kumeta ||  || 2 noiembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 15247 || 1989 WS || 20 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 15248 Hidekazu ||  || 29 noiembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 15249 - ||  || 28 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 15250 Nishiyamahiro || 1990 DZ || 28 februarie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 15251 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15252 - ||  || 20 iulie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 15253 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15254 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15255 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15256 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15257 ||  || 15 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15258 Alfilipenko ||  || 15 septembrie 1990 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 15259 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15260 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15261 ||  || 21 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15262 Abderhalden ||  || 12 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 15263 Erwingroten ||  || 13 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 15264 Delbrück ||  || 11 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 15265 Ernsting ||  || 12 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 15266 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15267 Kolyma ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15268 Wendelinefroger ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15269 - || 1990 XF || 8 decembrie 1990 ||  || , 
|-
| 15270 ||  || 7 ianuarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15271 - || 1991 DE || 19 februarie 1991 ||  || T. Urata
|-
| 15272 || 1991 GH || 3 aprilie 1991 ||  || 
|-
| 15273 Ruhmkorff ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15274 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15275 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15276 Diebel ||  || 14 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 15277 - ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15278 Pâquet ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15279 - ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15280 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15281 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15282 Franzmarc ||  || 13 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 15283 ||  || 12 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15284 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15285 ||  || 14 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15286 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15287 ||  || 12 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15288 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15289 || 1991 TL || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15290 ||  || 12 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15291 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 15292 ||  || 9 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 15293 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 15294 Underwood ||  || 7 noiembrie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 15295 Tante Riek ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15296 Tantetruus ||  || 2 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15297 - || 1992 CF || 8 februarie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 15298 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 15299 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 15300 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-